Сомю́р () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 115 км на схід від Нанта, 45 км на південний схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 12650 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 26800,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Коко Шанель (1883—1971) — французька кутюр'є
 Ів Робер (1920—2002) — французький кінорежисер, актор та сценарист.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста 
 Сайт туристичного бюро муніципалітету 
 Історія муніципалітету Сомюр 
 [ Розташування муніципалітету Сомюр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Мен і Луара